Courcelle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel de Rémy de Courcelle (1626–1698), französischer Kolonialbeamter unter König Ludwig XIV. 
 Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813–1892), französischer Ökonom, Hochschullehrer und Staatsrat
 Pierre Courcelle (1912–1980), französischer Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Courcel
 Courcelles